Băile se poate referi la:

Localități din România:
Băile, Buzău

Localități din România cu nume compuse:
Băile 1 Mai, Bihor
Băile Borșa, Maramureș
Băile Chirui, Harghita
Băile Drânceni, Vaslui
Băile Felix, Bihor
Băile Govora, Vâlcea
Băile Herculane, Caraș-Severin
Băile Homorod, Harghita
Băile Olănești, Vâlcea
Băile Tușnad, Harghita

Vezi și 
 Baia
 Băița